Никола́й Кузьми́ч Ве́хов (15 мая 1887 — 6 ноября 1956) — русский селекционер-дендролог, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, в течение тридцати лет руководивший Липецкой опытно-селекционной станцией.

Биография 
Отец Николая Кузьмича Вехова — Кузьма Иванович Вехов, происходил из волжских крестьян. К моменту рождения первенца Николая он числился мещанином города Вольска Саратовской губернии, а в 1902 году — уже саратовским купцом 1-й гильдии. В семье Веховых было ещё двое сыновей — Иван и Григорий — и дочь Евгения.

В возрасте 15 лет Николай лишился отца и ему пришлось зарабатывать частными уроками. В 1904 году по окончании Саратовского реального училища он поступил в Московский сельскохозяйственный институт. Его оставили при кафедре лесоводства профессора Н. С. Нестерова.

В 1919 году работал преподавателем в Казанском институте сельского хозяйства и лесоводства. Наблюдал за древесными и кустарниковыми породами в учебно-опытном лесничестве, который сейчас входит в состав Волжско-Камского заповедника.

С 1925 года работал старшим научным сотрудником в Всесоюзном институте прикладной ботаники и новых культур и руководителем Тульской акклиматизационной станцией (ныне ЛОСС); руководителем станции в то время был Д. Д. Арцыбашев. Переехал в Становлянский район Липецкой области. Руководил также Братцевской опытной станцией под Москвой. Вехов решал задачу добиться дешёвого способа быстрого размножения растений и получения массового посадочного материала. Вместе с сотрудниками провёл опыты по выявлению особенностей размножения в открытом грунте и под защитой в парниках.

В 1932 году вышла его книга «Вегетативное размножение кустарниковых и древесных растений», предисловие к которой написал Н. И. Вавилов.

В 1941—1944 годах работал старшим лесничим Саратовского сельскохозяйственного института.

С середины 40-х годов XX века занимался селекцией сирени. Результатом этой работы стало появление таких сортов, как «Русская песня», «Утро России», «Елена Вехова», «Лесостепная», «Аэлита», «Русь», «Нежность», «Фантазия», «Память о Вавилове» и др. Занимался также созданием зимостойких сортов чубушника и других декоративных растений, используемых в садоводстве и озеленении.

В 1947 году было присвоено звание профессора. Вывел новые сорта сирени и чубушника: «Комсомолец», «Казбек», «Арктика», «Снежная буря», «Зоя Космодемьянская», «Эльбрус», «Гном» и др. Одним из достижений Н. К. Вехова и его коллег следует считать, что при выведении новых сортов чубушников и сиреней они добивались, чтобы каждый новый сорт имел своё предназначение.

В 1954 году уехал из Мещерки в Москву из-за обострения болезни, которая требовала операции.

Умер 6 ноября 1956 года в возрасте 69 лет.

Семья 
 Жена — Елена Владимировна
 Сын — Юрий
 Сын — Владимир Николаевич, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник РНИИ культурного и природного наследия Министерства культуры РФ и РАН, соавтор книги «Хвойные породы лесостепной станции», в которой обобщён 30-летний результат работы Н. К. Вехова в ЛОСС.

Печатные труды

Память 
 В посёлке Садовом, расположенном в окрестностях Волжско-Камского заповедника, именем Вехова названа улица.
 Один из сортов чубушника назван «Память о Вехове».
 В 2003 году на территории Мещерского дендрария установлен бюст Вехова.

Награды 
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1945)
Малая золотая медаль ВСХВ (1940)

Ссылки 
Вехов Николай Кузьмич-основатель «жемчужины» ЛОСС

Примечания

Литература 
 
 

Выпускники Саратовского первого реального училища
Ботаники России
Ботаники по алфавиту
Доктора сельскохозяйственных наук
Селекционеры СССР
Персоны без указанного места рождения
Селекционеры сирени
Персоналии:Липецкая область